Ольсевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ольсевичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Ольсевичи — деревня в Мядельском районе Минской области.